Marten steht für

 eine Variante des Vornamens Martin, siehe Marten (Vorname), Maarten und Mårten
 Marten de Mare (1540–1612), niederländischer Orgelbauer
 Marten (Dortmund), Stadtteil von Dortmund
 Haus Marten, Rittersitz in Dortmund-Marten, im Tal vom Roßbach (Emscher)
 Marten (Gemeinde Saalbach-Hinterglemm), Rotte in der Gemeinde Saalbach-Hinterglemm, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Marten (Unternehmen), Unternehmen der Fleischwarenindustrie mit Sitz in Gütersloh
 Marten (Bulgarien), eine Stadt in Bulgarien
 den Namen der französischen Gemeinde Marthille im Département Moselle von 1940 bis 1944

Marten oder Martén ist der Familienname folgender Personen:
 Billie Marten (* 1999), englische Singer-Songwriterin
 Eckhard Marten (* 1961), deutscher Hochschullehrer, Journalist und Pressesprecher
 Elfi Marten-Brockmann (* 19**), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Elisabeth Marten (1894–1966), deutsche Illustratorin
 Félix Marten (1919–1992), deutschstämmiger, französischer Schauspieler und Sänger
 Franz Marten (1898–1970), deutscher Maler und Grafiker sowie Hochschullehrer
 Gesa Marten (* 1963), deutsche Filmeditorin und Dramaturgin
 Günter Marten (1939–2013), deutscher Politiker (CDU)
 Heinz Marten (1908–1991), deutscher Sänger
 Helen Marten (* 1985), britische Künstlerin
 Jürgen Marten (* 1943), deutscher Schauspieler
 Jürgen Völkert-Marten (* 1949), deutscher Schriftsteller
 Kai-Uwe Marten (* 1962), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Lars Marten (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Maritza Martén (* 1963), kubanische Leichtathletin
 Nea Marten (* 1981), deutsche Popsängerin
 Neil Marten (1916–1986), britischer Abgeordneter
 Nikolas Marten (* 1964), deutscher Medienunternehmer
 Norbert Marten (* 1953), deutscher Bildhauer, Maler, Designer
 Rainer Marten (* 1928), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Robert Humphrey Marten (1763–1839), britischer Unternehmer und Ehrenbürger von Magdeburg
 Volker Friedrich Marten (* 1955), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Martens, Martensen, Märten